The Dreamers - I sognatori – film del 2003 diretto da Bernardo Bertolucci
 I sognatori – romanzo di Sergio Maldini del 1953
 I sognatori (The Dreamers) – serie di romanzi di David e Leigh Eddings